Agustín Balbuena – ex calciatore argentino
 Fabián Balbuena – calciatore paraguaiano
 Enrique Andreu Balbuena – ex cestista spagnolo